Понти́фик, или понти́фекс () — в Древнем Риме член высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми делами религии.

Вместе с верховным понтификом (pontifex maximus) число их доходило до 5, затем — до 9, при Сулле — до 15, во времена империи число понтификов было ещё больше. Титул великого понтифика носил римский император до 382 года, ныне его носит Римский Папа.

Этимология

Версии древних исследователей 
 Большинство древних исследователей производило слово pontifex от pons и facio и толковали его в том смысле, что жрецы, носившие это имя, первоначально должны были наблюдать за ремонтом и постройкой Свайного моста в Риме (Pons Sublicius), имевшего в религиозном отношении громадную важность (Варрон, Дионисий Галикарнасский, Плутарх, Тит Ливий).
 Великий понтифик Публий Муций Сцевола, также Лукан и Лид производили это слово от posse и facere так что pontifex = potifex, то есть «имеющий власть совершать жертвоприношения».

Версии новейшего времени 
 В новейшее время Жозеф Рубино, Моммзен и Буше-Леклерк полагали, что понтифики заведовали первоначально постройкой моста через Тибр, как важного центра религиозных церемоний, то есть повторяли старую гипотезу; Моммзен прибавлял, что понтифики были инженерами, и одним им были известны тайны чисел и мер. Отсюда исходили их обязанности по составлению календаря, наблюдению за правильным следованием праздников и т. д.
 По Ланге и Куну (Kuhn), понтифики первоначально были строителями дорог, преимущественно для религиозных целей, причём слово pontifex содержало в себе тот же корень, что в словах πάτος, πόντος и т. д.
 Карл Гёттлинг отождествлял слово pontifex со словом pompifex = устроитель церемоний ().
 Марквардт производил это слово от корня pu, который встречается в словах purus, punio, poena, и видел в понтификах жрецов-очистителей.
 Вольфганг Гельбиг под словом pons подразумевал свайную постройку и предполагает, что понтифики существовали ещё в эпоху италийских озёрных поселений и имели отношение к возведению свайных построек.
 Александр Энман, исходя из предположения, что главной обязанностью понтификов было составление календаря, производил корень pont от глагола pendo, pendeo (вешать, висеть) и ставил его в связь с обязанностью понтификов вывешивать календарь для всеобщего обозрения.

Древний Рим 
Понтифики (или понтифексы) составляли в Древнем Риме коллегию, имевшую высший надзор за отечественным культом. Происхождение коллегии относится к легендарной эпохе царей и связано с именем царя Нумы Помпилия, который, по преданию, организовал коллегию и сам был первым верховным жрецом.

Так как первоначально одни патриции были членами общегосударственной религиозной семьи, то они одни и имели право занимать жреческие должности; плебеи были допущены к понтификату лишь в 300 году до н. э.

В области сакрального права понтифики представляли собой как бы государство, имея все права, какие были доступны в Риме жречеству.

Значение понтификов в области юриспруденции и религиозного права было особенно велико в первое время республики, когда патриции ещё не были уравнены в правах с плебеями. Как сторонники патрицианской партии, понтифики играли значительную роль в этой борьбе, пока демократия не подорвала их влияния изданием календаря (fasti) и «строгого права» (legis actiones), в результате чего плебеи были допущены к понтификату (с 300 года, в силу Lex Ogulnia). Первым великим понтификом из плебеев был в 254 году до н. э. Тиберий Корунканий.

Сильный удар понтификату был нанесен в 131 году до н. э. консулом П. Лицинием Крассом, который, будучи вместе с тем великим понтификом и не имея права покидать Италию, отправился с войсками в Азию. С этого времени закон, запрещавший великому понтифику выезжать из Италии, не раз нарушался в I веке до н. э. носителями гражданской власти (напр., Цезарь, в сане великого понтифика, вёл войну в Галлии). Вообще в I веке до н. э., с разрушением основ республиканских учреждений, упал на время и авторитет понтификата.

Август, однако, вновь возвысил значение коллегии, сделав титул великого понтифика императорским. Для исполнения текущих дел была учреждена (с 155 года) должность промагистра, назначавшегося на год. Традиционное уважение к понтификату пережило язычество, и если Грациан в 382 году отказался от этого титула, то лишь для того, чтобы порвать с древней религией. Позднее титул великого понтифика перешёл к римскому первосвященнику — папе.

Отличия понтификата от магистратуры 
 Магистраты избирались на год, понтифики были пожизненными жрецами;
 магистраты избирались на комициях с полным составом избирательных голосов, понтифики назначались верховным жрецом, а если позднее (с III века до н. э.) и избирались в трибных комициях, то при участии лишь меньшинства голосов (17 триб из 35);
 две магистратуры не были совместимы в одном лице, понтификат был совместим с любой магистратурой.

Организация коллегии 

Организация коллегии понтификов была закончена уже в царский период; в начале Республики была создана лишь должность верховного жреца, который заменил собой царя (Ланге полагает, что должность Великого понтифика (Pontifex Maximus) существовала и в царский период) и был носителем власти; остальные члены коллегии составляли его совет (consilium).

Сначала всех членов коллегии понтификов было пять (шестым, вероятно, был царь или Великий понтифик), с 300 года до н. э. — девять (в том числе 4 из плебеев), с 81 года — пятнадцать.

Выше всех членов коллегии стоял Великий понтифик, в лице которого сохранился остаток древнейшего монархического строя. Из квазимагистратских компетенций ему принадлежало право назначать жрецов, творить суд в пределах сакрального права, управлять сакральной кассой. Право назначения жрецов перешло, вместе с прерогативами царской власти в области сакрального права, к понтификам ещё в начале Республики.

Права понтификов 
Выбор нового члена
Члены коллегии имели право кооптации, то есть избрания нового члена из среды жрецов.

В 104 году до н. э. народный трибун Гней Домиций Агенобарб провёл плебисцит, узаконивший новый порядок пополнения коллегии: понтифики должны были выставлять (nominare) известное число кандидатов, из которых 17 триб жребием выбирали новых понтификов; за выборами на комициях следовала обычная кооптация. С этого времени comitia sacerdotum вошли в порядок государственной жизни и происходили раз в год для высших жреческих коллегий.

Отменённый в 81 году до н. э. Суллой, закон Домиция был вновь введён в действие в 63 году до н. э., в силу плебисцита Лабиена. С 14 года до н. э. выбор жрецов был поставлен в формальную зависимость от сената, действительную — от императора.

Правовые действия
Правом давать постановления понтифики обладали не в полной степени: они могли лишь совершать некоторые правовые акты:
 adrogatio (переход в другую фамилию),
 detestatio sacrorum (отречение патриция от родового культа и переход в плебейство),
 testamenta  — в комициях по куриям.

Собравшийся народ не голосовал предложения, но был лишь свидетелем при совершении актов; председателем комиций был великий понтифик. По Моммзену, понтифик мог лишь делать устное заявление, но не давать постановления.

В сакральном судопроизводстве роль понтификов ограничивалась подачей мнения, установлением вины и т. п. Право налагать наказание великий понтифик имел лишь по отношению к жрецам (фламины, жертвенный царь) и весталкам. Последних он, вместе с коллегией, имел право приговорить к погребению заживо в случае нарушения обета целомудрия. Духовное имущество находилось в распоряжении общины; понтифики могли лишь распоряжаться теми суммами, которые поступали специально в их кассу (arca pontificum) из штрафов и т. п. Понтифики имели верховный контроль за культом отечественных богов и право авторизации во всех вопросах общественной и частной религии.

Инсигнии, знаки отличия 
Инсигниями понтификов были:

 simpulum — сосуд для возлияний,
 secespita — жертвенный нож,
 dolabra — секира,
 aspergillum — кропило,
 galerus — особая причёска с головным убором,
 apex — шерстяная остроконечная конусообразная шапочка.

Как sacerdotes populi Romani, понтифики были свободны от воинской повинности, от податей и остальных гражданских тягостей. Их внешними знаками отличия, кроме служебных, были toga praetexta и почётные места на общественных зрелищах.

Священнодействия и церемонии 
При священнодействиях и церемониях понтифик или сам был жрецом и священнослужителем, или фигурировал при священнодействующем магистрате в качестве советника и помощника.

В первом случае понтифик, как жрец высшего ранга, служил олицетворением отеческой власти, которая была неотделима от жреческой в области домашнего культа. Государство представляло собой громадную семью, духовный отец которой — понтифик — был свершителем фамильного культа так называемых dii patrii ( (см. также лары)), причём весталки и фламины считались как бы его детьми.

Regia (дворец), где заседала коллегия понтификов, был местом культа Януса, Юноны, Марса, Квирина, Сатурна, общественных пенатов и ларов. Кроме регии, понтифики исполняли жреческие обязанности и в других храмах, в разных частях города и по поводу разных случаев, так как римские храмы не имели постоянного причта, кроме храмовых сторожей (aeditui). Под наблюдением понтификов происходили искупительные жертвы в случаях нарушений обрядов, допущенных магистратами и др., нарушений божественного права, искупления продигий, произнесения обетов, посвящения богам. Понтифики указывали, какому божеству и когда надо молиться, какие меры принимать, чтобы умилостивить богов в каждом конкретном случае и т. п.

Календарь понтификов 
В обязанности понтификов входило составление и обнародование календаря, заключавшего в себе программу государственного богослужения. Как жрецы и высшие блюстители культа, понтифики должны были первые знать и доводить до всеобщего сведения, какие дни посвящены каким богам, какие дни должны считаться выходными, какие дни освящены каким воспоминанием, когда следует вставить високосный месяц для восполнения солнечного периода.

Из-за отсутствия научных знаний и господства суеверий, они плохо исполняли эту задачу; кроме того, они часто пользовались своей прерогативой в политических целях, сокращая или удлиняя год для продления или сокращения срока магистратуры, контрактов, судебных процессов и т. п. Поэтому в I веке до н. э. действительный римский год значительно отстал от астрономического, и Цезарь, производя в 46 году до н. э. реформу календаря, должен быть принять год, следовавший за введением реформы, в 445 дней.

Праздники

При распределении праздников в году, понтифик намечал лишь постоянные (stativae) праздники, а подвижные (conceptivae) и чрезвычайные (imperativae) устанавливались консулом и городским претором.

Хранители религиозного архива 
Понтифики были хранителями религиозного архива, который состоял при регии. Документы, хранившиеся в этом архиве, носили общее название книгами понтификов (libri pontificum пли pontificii), а порознь имели следующие наименования:
 album pontificum — хронологический список членов коллегии;
 acta pontificum — протоколы служебных актов коллегии;
 indigitamenta — формулы молитв и заклинаний на все случаи жизни;
 обрядовые предписания;
 commentarii pontificum — сборник декретов (decreta) и ответов (responsa), составивших римское обычное право и содержавших толкование на законы XII таблиц. Они имели в судах силу законов и сделались источником права. В 200 году Aelius издал первый трактат по римскому праву, воспользовавшись комментариями понтификов. В сборник входили также legis actiones (строгое право);
 Fasti — праздничный календарь, хронологические списки;
 Fasti consulares — списки консулов;
 «Великие анналы» () — летопись, выставлявшаяся публично в регии. В 130 году до н. э. прежние летописные доски (tabulae pontificum, annales pontificum) были уничтожены, вследствие обилия существовавшего в это время исторического материала; позднее оставшийся летописный материал был издан в 80 книгах под названием «Великие анналы».
 Leges regiae — кодекс сакрального права. К религиозной юрисдикции относились дела по заключению браков per confarreationem, по составлению завещаний, по совершению заупокойных обрядов. Юрисконсультские обязанности, по традиционной преемственности, до конца республики лежали на понтификах, которые были и богословами, и юристами, и давали советы в области как сакрального, так и гражданского права. К ним обращались все желавшие начать какое-нибудь гражданское дело (agere) за указаниями, какой надо применить закон, какие совершить формальности; с этой целью коллегия выделяла одного члена, который в течение года давал консультации частным лицам.

Legis actiones были изданы в 304 году до н. э., вместе с календарём, курульным эдилом Гнеем Флавием.

Списки древнеримских понтификов 
Списки понтификов издавались Буше-Леклерком (Bouche-Leclercq, «Les pontifes de l’ancienne Rome»; Париж, 1871) и Марквардтом (Marquardt, «Die Römische Staatsverwaltung» (III т., 234—321, Берлин, 1885).

Понтифик в современном понимании 
Сегодня понтификом называют папу римского — видимого главу римской католической церкви и католицизма в целом. Ведь для абсолютного большинства католиков папа является своеобразным «мостом» между людьми и Богом.

См. также 
 Римское право
 Магистратура (Древний Рим)
 Римский календарь

Примечания

Ссылки 
 
 
 Понтифик // «Словарь греческих и римских древностей» Уильяма Смита, Лондон, 1870, сс. 939—942.

Понтифики
Титулы Римской империи
Церковные титулы